Die 26. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 28. November bis 3. Dezember 2004 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar, statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2004/05. Parallel wurde am selben Ort das Qatar Classic der Damen ausgetragen.

Titelverteidiger war Amr Shabana, der in diesem Jahr das Viertelfinale erreichte. Weltmeister wurde der Franzose Thierry Lincou, der im Finale Lee Beachill aus England mit 5:11, 11:2, 2:11, 12:10 und 11:8 besiegte. Es war Lincous erster Weltmeistertitel. Er war gleichzeitig der erste Franzose, der den Titel gewinnen konnte.

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 32 Spielern, davon sieben Plätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2004 wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Das Gesamtpreisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
2004
Squashturnier in Doha